Vanilla Ninja — музичний альбом гурту Vanilla Ninja. Виданий у травні 2003 року лейблом TOP TEN.  Альбом відносять до напрямку поп.

Список пісень 
 Guitar And Old Blue Jeans
 Why?
 Club Kung Fu
 Nagu Rockstaar
 Purunematu
 Inner Radio
 Outcast
 Toxic
 Spit It Out
 Psycho
 Klubikuningad
 Polluter
 Vanad Tekstad Ja Kittar
 Sugar And Honey
 Club Kung Fu

Посилання 

 Vanilla Ninja - офіційна сторінка гурту 
Альбоми Vanilla Ninja
Музичні альбоми 2003